El Miami Dade Arena (anteriormente conocido como FTX Arena y American Airlines Arena) es un recinto deportivo ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. Alberga los partidos que disputan como locales los Miami Heat de la National Basketball Association (NBA) y tiene una capacidad para 19.600 espectadores.

Historia 
American Airlines, que tiene un centro de conexiones en el Aeropuerto Internacional de Miami, compró los derechos de nombre del pabellón en 1999 por 42 millones de dólares por 20 años.

En noviembre de 1998, la construcción del nuevo pabellón se vio afectada por un incendio en la sección superior del complejo. El 31 de diciembre de 1999, el AmericanAirlines Arena fue abierto oficialmente, siendo un concierto de Gloria Estefan el primer acontecimiento que albergó. Dos días más tarde, el 2 de enero de 2000, Miami Heat jugó su primer partido en el nuevo pabellón.

Notas 
 En las Finales de 2006, los dos equipos protagonistas fueron Dallas Mavericks y Miami Heat, jugando unos en el American Airlines Arena y otros en el American Airlines Center, por lo que dichas finales fueron conocidas como las American Airlines Series.
 Como parte del acuerdo de patrocinación, en el techo del pabellón hay un gigante avión pintado con el logo de American Airlines en el centro.
 El complejo albergó los MTV Video Music Awards en 2004 y 2005, dando miles de millones a la economía del Condado de Miami-Dade (Florida).
 El AAA tiene previsto albergar la primera y segunda ronda del torneo de la NCAA de 2009.
 Los comentaristas locales se refieren al pabellón como "Triple A", mientras que algunos reporteros de nuevas cadenas como WSVN le conocen como "A3".
 El pabellón es conocido por su unusual marcador, que cambia de color dependiendo de la atmósfera.
 El Waterfront Theater es un teatro dentro del complejo con capacidad de hasta 5000 espectadores. Es el teatro más grande de Florida, usado también para musicales y otros eventos.
 El AAA albergó el evento WCW Uncensored 2000, el World Wrestling Entertainment's RAW el 1 de enero de 2007 y el evento Royal Rumble el 29 de enero de 2006. También lo hizo con el primer evento UFC en el estado de Florida, llamado UFC 42: Sudden Impact, el 25 de abril de 2003.
 El 4 y 5 de diciembre de 2007 se presentó la banda de rock argentina Soda Stereo, como parte de su Gira latinoamericana denominada Me Verás Volver
 En 2010 se celebraron los Premios Juventud, donde se hicieron presentes artistas como Shakira, Enrique Iglesias, Belinda y Pitbull y muchos más.
Maná se presentó en la arena con el Revolución de Amor Tour, el Amar es Combatir Tour y el Drama y Luz World Tour
 Varias estrellas musicales como: Celine Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Ricardo Arjona, Gustavo Cerati, Guns N' Roses, Luis Miguel, Shakira, Cher, Christina Aguilera, Nortec Collective, Daft Punk, Lady Gaga, The Killers, Chayanne, Maná, Miley Cyrus, Taylor Swift,  y Ariana Grande han realizado conciertos en este pabellón.
La WWE realizó la edición del Hall of Fame 2012 el día 31 de marzo un día antes de WrestleMania XXVIII
 Los días 19 y 20 de noviembre de 2012 y ante 27 976 fanes, Madonna grabó el DVD de su gira The MDNA Tour en este recinto.
El 28 de agosto de 2016 se presenta gira de OV7 Y Kabah abrara de este concierto su debut que se llama Ov7 Kabah Tour.
 El 9 de febrero de 2022, Dua Lipa presenta por primera vez en éste pabellón su gira Future Nostalgia Tour, promocionando su álbum Future Nostalgia.
 En noviembre de 2022, Miami Heat y el condado de Miami-Dade anunciaron que han terminado su acuerdo con la compañía de intercambio de criptomonedas FTX y que el nombre del recinto será cambiado próximamente.

Galería de imágenes

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial del FTX Arena (en inglés)

Estadios de la NBA
Pabellones de baloncesto de Florida
Estadios de Miami
Miami Heat
Instalaciones deportivas de Estados Unidos de los años 1990
Arquitectura de Estados Unidos de 1999